Albrecht von Arnswaldt (* 1975 in Celle) ist ein deutscher Jurist, Hochschullehrer und Management-Berater.

Werdegang 
Nach dem Abitur 1994 am Gymnasium Ernestinum (Celle) studierte von Arnswaldt Rechtswissenschaft in Heidelberg und an der Humboldt-Universität in Berlin (Erstes Staatsexamen). Es folgten 2002 eine rechtswissenschaftliche Promotion am Frankfurter Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte, der juristische Vorbereitungsdienst am Oberlandesgericht Hamburg und das Zweite Staatsexamen.

Nach verschiedenen Managementfunktionen innerhalb des Gruner + Jahr-Konzerns, zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung Gruner + Jahr Deutschland, wurde von Arnswaldt 2014 zum Professor für Management und Medienmanagement an der Hochschule Macromedia in Hamburg berufen, an der er bis heute lehrt.

Neben der Professur arbeitet von Arnswaldt als Management-Berater mit den Schwerpunkten Management- und Leadership-Entwicklung, Strategie und Digitale Transformation. Zu diesen Themen tritt er als Moderator bei Workshops auf und hält Vorträge bei Tagungen, Fach- und Kundenveranstaltungen. 

Von Arnswaldt ist Alumnus der Studienstiftung des deutschen Volkes.

Schriften 
 De Vicariatus controversia. Beiträge Hermann Conrings in der Diskussion um die Reichsverfassung des 17. Jahrhunderts (= Schriften zur Verfassungsgeschichte. Band 69). Duncker & Humblot, Berlin 2004.

Weblinks 
 Personenseite Albrecht von Arnswaldt der Hochschule Macromedia

Albrecht
Jurist
Hochschullehrer (Hochschule Macromedia, Hamburg)
Unternehmensberater
Person (Celle)
Deutscher
Geboren 1975
Mann